Дул има више значења:

 Дул (Пелхримов), насеље у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република

или
 Округ Дул (Јужна Дакота)
 Округ Дул (Небраска)